Carvi flexuosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Carvi flexuosum ingår i släktet Carvi och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flexuosum